«He Said She Said» — другий сингл дебютного студійного альбому американської поп-співачки Ешлі Тісдейл — «Headstrong». В США сингл вийшов 15 січня 2007. Пісня написана Джонатаном Ротемом, Еваном "Kidd" Богартом та Раяном Теддером; спродюсована Джонатаном Ротемом.

Список композицій 
Цифровий сингл для США
 "He Said She Said" (версія для Radio Disney) – 3:07
 "Headstrong" (альбомна версія) – 3:06

Цифровий сингл для США #2 / Канадський CD-сингл
 "He Said She Said" (версія для Radio Disney) – 3:07
 "Be Good to Me" (версія для Radio Disney) – 3:14

Європейський CD-сингл
 "He Said She Said" (альбомна версія) – 3:08
 "He Said She Said" (Von Doom Mixshow) – 6:00
 "He Said She Said" (Redtop Edit) – 4:59
 "Last Christmas" (Single Version) – 3:55

Видання МегаРеміксів
 "He Said She Said" (Von Doom Mixshow) – 5:59
 "He Said She Said" (Von Doom Club Remix) – 7:15
 "He Said She Said" (Von Doom Radio Edit) – 4:12
 "He Said She Said" (Redtop Edit) – 4:58
 "He Said She Said" (Redtop Edit Club Mix) – 7:22
 "He Said She Said" (Jack D. Elliot Radio Mix) – 3:39
 "He Said She Said" (Morgan Page Club Edit) – 4:57
 "He Said She Said" (Morgan Page Club) – 7:18
 "He Said She Said" (Funky Junction & Antony Reale Radio Edit) – 3:17
 "He Said She Said" (Friscia & Lamboy's Club) – 8:08
 "He Said She Said" (Friscia & Lamboy's Dub) – 7:33
 "He Said She Said" (Friscia & Lamboy's Mixshow) – 6:07
 "He Said She Said" (DJ Gomi's Radio Vox) – 4:43
 "He Said She Said" (Funky Junction & Korovon Club Mix) – 4:55
 "He Said She Said" (Karaoke Version) – 3:08
 "He Said She Said" (Friscia & Lamboy's Radio) – 3:49

Міні-альбом He Said She Said
 "He Said She Said" (альбомна версія) – 3:08
 "Headstrong" (альбомна версія) – 3:12
 "Last Christmas" (версія сингла) – 3:55

Музичне відео 
Перше музичне відео, яке режисерував Кріс Аплебаум, було знято 25 січня 2007, але пізніше було відкинуто.

В червні 2007 пройшли зйомки другого музичного відео на пісню. Відеокліп зрежисовано Скотом Спіром; у відео з'являється старша сестра Ешлі — Дженніфер Тісдейл. Прем'єра відеокліпу відбулася 19 вересня 2007 на MTV Total Request Live та 25 лютого 2008 на MTV Latin America.

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 

Пісні за алфавітом
Сингли 2007
Пісні 2007
Пісні Ешлі Тісдейл
Англомовні пісні
Ритм-енд-блюзові пісні
Денс-поп-пісні